19-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 15 по 18 августа 1985 года в бельгийском городе Мехелене. Были разыграны 18 комплектов наград, в том числе 12 в гребле на байдарках и 6 в гребле на каноэ.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
| 1 || align=left |  || 7 || 2 || 2 || 11
|-
| 2 || align=left |  || 1 || 7 || 1 || 9
|-
| 3 || align=left |  || 3 || 3 || 2 || 8
|- 
| 4 || align=left |  || 2 || 1 || 3 || 6
|- 
| 5 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|- 
| 6 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 7 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
| 8 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|- 
| 9 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 10 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|- 
| 11 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 12 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 13 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 14 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 15 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 16 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 17 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 18 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| colspan=2 | Итого || 18 || 18 || 18 ||54
|}

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Международные спортивные соревнования в Мехелене
Август 1985 года